Slezáková ist der Familienname folgender Personen:

 Petra Slezáková (* 1981), slowakische Biathletin
 Rebecca Slezáková (* 2005), slowakische Leichtathletin